В 2008 году победительницей французского турнира Большого шлема в парном разряде среди девушек стала интернациональная пара Полона Херцог / Джессика Мур.

Общая информация 
Мононациональная пара играет в финале французского турнира впервые с 2004 года и как и тогда уступает. Последняя победа дуэта теннисисток, представляющих одну страну, состоялась ещё на год раньше — в 2003.

Посев 

  Елена Богдан /  Симона Халеп (Первый раунд)
  Ноппаван Летчивакан /  Джесси Ромпис (Четвертьфинал)
  Ксения Лыкина /  Куруми Нара (Второй раунд)
  Мэллори Бердетт /  Мелани Уден (Четвертьфинал)

<ol start="5">
  Александра Дамаскин /  Бояна Йовановски ''(Второй раунд)
  Джада Кёртис /  Никола Хофманова ''(Полуфинал)
  Лесли Керхов /  Аранча Рус ''(Финал)
  Полона Херцог /  Джессика Мур (Титул)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Юниоры
Франция